

Царевці () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аврен.
 Царевці () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Омуртаг.